est le titre de:
 War Is Hell, film américain sorti en 1963
 War Is Hell, album musical live du groupe Discharge